Les malcontents désignent principalement deux partis dans les guerres de Religion du  en France et dans les Flandres. Ils se caractérisent par une déception (« malcontentement ») face à la politique du souverain. Tous deux réclament une remise à plat du gouvernement royal, principalement marquée par une participation plus large des grands lignages au conseil du roi, sans pour autant se placer dans une attitude de révolte. Ils sont modérés sur le plan religieux.
 Malcontents (France)
 Malcontents (Flandres)

Autre usage :
 Malcontents (Hongrie) dont la guerre d'Indépendance de Rákóczi issue du mouvement des Malcontents hongrois pendant la guerre d'indépendance hongroise.

Notes, sources et références